Stany Zjednoczone:
 Interlaken – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Interlaken – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Interlaken – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Interlaken – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch

Szwajcaria:
 Interlaken – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Interlaken Ost – stacja kolejowa w Interlaken
 Interlaken West – stacja kolejowa w Interlaken
 Interlaken – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Interlaken-Oberhasli – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno

Inne:
 Interlaken-Matten – port lotniczy w Szwajcarii (kod ICAO LSMI)